Název Loučná má více míst:

obce
 1. Loučná nad Desnou, obec v okrese Šumperk
 2. Loučná pod Klínovcem, město v okrese Chomutov

části obcí
 3. Loučná (Hrádek nad Nisou), část obce Hrádek nad Nisou v okrese Liberec
 4. Loučná (Jindřichovice), osada, součást obce Jindřichovice v okrese Sokolov
 5. Loučná (Lom), část města Lom v okrese Most
 (2.) Loučná (Loučná pod Klínovcem), část města Loučná pod Klínovcem v okrese Chomutov
 6. Loučná (Višňová), část obce Višňová v okrese Liberec
 7. Loučná nad Nisou, část obce Janov nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 8. Loučná Hora, část obce Smidary v okrese Hradec Králové

ostatní
 Loučná (řeka) – řeka ve východních Čechách
 9. Loučná (Krušné hory, 1019 m) – hora v Krušných horách v okrese Chomutov
 10. Loučná (Krušné hory, 956 m) – hora v Krušných horách v okrese Most

Podobné názvy 
 Loučné
 Loučová
 Luční
 Loučeň
 Loučka